Niemcy:
 Sternschanze – dzielnica Hamburga
 Sternschanze – twierdza na wyspie Dänholm

Zobacz też:
 Hamburg Sternschanze